Die BA-CA TennisTrophy 2007 war ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Oktober 2007 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Stockholm die If Stockholm Open und in Moskau der Kremlin Cup gespielt, welche beide zur Kategorie der ATP International Series zählten, während das Turnier in Wien zur ATP International Series Gold zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Kroate Ivan Ljubičić, der dieses Jahr im Viertelfinale ausschied. Im Finale schlug der Serbe Novak Đoković den Schweizer Stan Wawrinka deutlich in zwei Sätzen. Er gewann damit seinen siebten Karrieretitel sowie den fünften Titel der Saison.
Im Doppel gewannen die Tschechen Petr Pála und Pavel Vízner im Vorjahr, die dieses Jahr nicht erneut zusammen teilnahmen; nur Pála spielte mit und schied in der ersten Runde aus. Das polnische Duo Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski, das an Position 4 gesetzt war, gewann das Turnier im Finale gegen die Deutschen Tomas Behrend und Christopher Kas. Für die Paarung war es der sechste gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 621.500 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 642.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Wien